Alfred Neveu – bobbista svizzero
Cyril Neveu – pilota motociclistico francese
Cyrille Neveu – triatleta francese
Ginette Neveu – violinista francese
Patrice Neveu − allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Pie Eugène Neveu – vescovo cattolico e religioso francese
Sophie Neveu Saint-Clair – personaggio immaginario creato da Dan Brown